IT Academic Day (ITAD) - cykl konferencji informatycznych organizowany na uczelniach w całej Polsce przez Microsoft Student Partnerów i studentów z Grup .Net i Grup IT (Informatycznych kół naukowych lub ich sekcji) we współpracy z firmą Microsoft.

Historia 
Pierwszy cykl ITADów odbył się w 2006 roku. 

Konferencje organizowane są na 40 najlepszych uczelniach technicznych. Gościły już w następujących miastach: Łódź, Częstochowa, Gliwice, Poznań, Wrocław, Lublin, Rzeszów, Kraków, Toruń, Elbląg, Gdańsk, Koszalin, Białystok, Warszawa, Sosnowiec, Nowy Sącz, Szczecin, Olsztyn.

Prelegentami na ITADach są specjaliści z branży IT. Spotkać tam można zarówno pracowników firmy Microsoft, MVP, finalistów konkursu Imagine Cup, jak i uczestników kół naukowych czy wykładowców.

Tematyka całego cyklu skierowana jest do programistów, specjalistów IT, studentów, wszystkich pasjonatów informatyki, osób szukających informacji na temat produktów firmy Microsoft.
Jednym z nadrzędnych celów organizacji konferencji pod agendą IT Academic Day jest wzbudzenie zainteresowania technologiami informacyjnymi, Programowaniem i aktualnie rozwijanymi technologiami oraz zachęcenie studentów do aktywnego włączenia się w działalność w kołach naukowych, Grupach .NET i Grupach IT.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona konferencji 
 Strona opisująca wydarzenia IT Academic Day w Polsce

Konferencje informatyczne